Городская агломерация Уэ́ст-Ми́длендс — крупнейшая городская агломерация региона Уэст-Мидлендс, с населением более двух миллионов человек. Основной город агломерации — Бирмингем.

По данным министерства статистики Англии (Office for National Statistics) в 2001 году городская агломерация Уэст-Мидлендс состояла из 10 населенных пунктов с общей численностью населения 2 284 093 человек.

Список населенных пунктов 

Населенные пункты городской агломерации Уэст-Мидлендс приведены в порядке убывания численности населения.

 Бирмингем 970 892
 Вульвергемптон 251 462
 Дадли 194 919
 Уолсолл 170 994
 Олдбэри/Смэтик 139 855
 Уэст Бромвич 136 940
 Сатон Колдфилд 105 452
 Солихалл 94 753
 Стоурбридж 55 480
 Хэйлсоуэн 55 273

Примечания

Ссылки 
Центральный офис статистики

См. также 
 Английский язык Блэк-Кантри
 Брумми

Городские агломерации по алфавиту
Уэст-Мидлендс
Городские агломерации Англии